«Balada» - o «Baladas» - puede referirse a:

Términos 
 balada, en la literatura.
 balada, en la música.

Música 
 Balada (2011), canción de Gusttavo Lima.
 Baladas (2011), álbum de Perico s compuesto por Chopin.

Personajes 
 Leonardo Balada (1933-), compositor hispano-estadounidense.

Toponimia 
 Balada (C.P. 43879), Tarragona, Cataluña, España.